Евглевский:

 Евглевский, Алексей Анатольевич (род 1972) — советский и российский футболист.
 Евглевский, Сергей Юрьевич (род. 1969) — советский и украинский футболист.
 Евглевский, Сергей (род. 1997) — австралийский стрелок из пистолета, сын Лолиты Евглевской.

 Евглевская, Лолита Вадимовна (род. 1963) — советская, белорусская и австралийская спортсменка (стрельба из пистолета).